Фундан — власна назва.

Топоніми

Фундан (Бразилія) — муніципалітет.

Фундан (Португалія) — муніципалітет.
 Фундан (парафія)